Гран-при Австрии 1985 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на трассе Остеррайхринг в Австрии. Соревнования состоялись 18 августа 1985 года.

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Ален Прост 1-26, 40-52 (39), Ники Лауда 27-39 (13).

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии